Le nom de personne Louis Andlauer peut désigner :
 Louis Andlauer, dit le colonel Andlauer, officier militaire et homme des services spéciaux français, né à Saint-Nicolas-de-Port en 1876 et mort à Saint-Dié en 1951. D'abord officier, en premier lieutenant-chasseur au 3° B.C.P. dès 1898, puis militaire affecté au service de renseignement (secteur de Belfort dès 1913), officier d'active pendant la Grande Guerre jusqu'en 1920, le militaire-retraité a œuvré discrètement à l'établissement d'un réseau régional de renseignement pendant l'Occupation. Il s'est soucié de la coordination des différents réseaux de résistance de l'Est après 1943, en particulier avec le réseau "Confrérie Notre-Dame". Commandeur de la Légion d'honneur et récipiendiaire de la médaille de la Résistance Française, une rue verdoyante lui est dédiée à Saint-Dié-des-Vosges.
 Louis Andlauer (1877-1915?), organiste et compositeur français
 Louis Andlauer (1919-1999), résistant français